

Geografia
 Les Costes – comune francese situato nel dipartimento delle Alte Alpi
 Les Costes-Gozon – comune francese situato nel dipartimento dell'Aveyron

Persone
 Arnaud Costes (1973) – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 francese
 William Costes (1972) – pilota motociclistico francese